La  (NYFCC) és una associació americana de crítics de cinema, amb la seu a Nova York, als Estats Units, fundada l'any 1935. Contràriament al New York Film Critics Online, la  reagrupa crítics de cinema de la premsa escrita.

Cada any lliura els premis   (), premiant els millors films de l'any.

Categories 
 Millor film
 Millor realitzador
 Millor actor
 Millor actriu
 Millor actor a un segon paper
 Millor actriu a un segon paper
 Millor primer film
 Millor guió
 Millor fotografia
 Millor film en llengua estrangera
 Millor film documental
 

Premis de cinema